Derbyana é um gênero monotípico de dermestídeo da tribo Dermestini, com distribuição restrita à Austrália.

Espécies
 Derbyana matthewsi Lawrence & Slipinski, 2005

 
Gêneros monotípicos de dermestídeos